Imię i nazwisko Charles Bennett nosili lub noszą m.in.:
 Charles Fox Bennett (1793-1883) – przedsiębiorca i polityk nowofundlandzki
 Charles G. Bennett (1863-1914) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Charles Bennett (1870-1949) – brytyjski lekkoatleta, mistrz olimpijski
 Charles Bennett (1899-1995) – brytyjski dramatopisarz i scenarzysta
 Charles E. Bennett (1910-2003) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Florydy
 Charles H. Bennett (ur. 1943) – amerykański fizyk
 Charles L. Bennett (ur. 1956) – amerykański astrofizyk 
 Charles Bennett (ur. 1979) – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki
 Charles Bennett – amerykański koszykarz